Ла-Плата:

 Ла-Плата — геополитический регион в Южной Америке.
 Ла-Плата — город в Аргентине.
 Ла-Плата — департамент в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина. Центр — город Ла-Плата.
 Ла-Плата — прежнее название столицы Боливии Сукре.
 Ла-Плата, или Рио-де-ла-Плата — испанское вице-королевство в Южной Америке в 1776—1810 годах.
 Ла-Плата — залив в Атлантическом океане.
 Ла-Плата — река в США, в штатах Колорадо и Нью-Мексико.
 Ла-Плата — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США.
 Ла-Плата — аргентинский регбийный клуб из одноимённого города.
 Дельфин Ла-Платы — дельфин.

См. также 
 Ла-Плэйта (англ. La Plata) — город в штате Мэриленд, США
 Рио-де-ла-Плата